Aegon International Eastbourne 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu Aegon International Eastbourne rozgrywany w dniach 25 czerwca–1 lipca 2017 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 819 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Anglii